

Глушкови — присілок, Свічинський район, Кіровська область
 Глушкови — присілок, Котельніцький район, Кіровська область